Lichtensee bezeichnet

 Lichtensee (Niederviehbach), Ortsteil der Gemeinde Niederviehbach, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Lichtensee (Wülknitz), Ortsteil der Gemeinde Wülknitz, Landkreis Meißen, Sachsen